

События 
 701 — Витица был помазан на царство вестготов
 701—705 — Иоанн VI был избран папой римским
 701 — увидел свет Кодекс Тайхо (Япония)

Родились 
 Вунибальд — основатель и первый настоятель монастыря Хайденхайм.
 Император Сёму, 45-й император Японии.
 Ли Бо — китайский поэт времён династии Тан
 Язид III ибн аль-Валид, халиф из династии Омейядов.

Скончались 
 Аэд мак Длутайг, правитель малого брегского королевства Фир Хул Брег.
 Джамиль ибн Абдуллах ибн Муаммар, арабский поэт VII века.
 Ниалл мак Кернайг Сотал, первый король Лагора.
 Рагинперт — герцог Турина и король лангобардов.
 Сергий I, Папа Римский.
 Юлиан Неаполитанский, епископ Неаполя.

См. также